Chincheu (Fuquiém)
 Chincheu (cidade-prefeitura)
 Chincheu (Quancim)
 Chincheu (condado)